Örs kyrka kan syfta på bland annat:

Örs kyrka, Dalsland
Örs kyrka, Småland